een plaats in Schotland:
Glencoe (Schotland)
een plaats in de Verenigde Staten:
Glencoe (Alabama)
Glencoe (Florida)
Glencoe (Illinois)
Glencoe (Kentucky)
Glencoe (Minnesota)
Glencoe (Oklahoma)
 een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Endumeni in Zuid-Afrika:
 Glencoe (Umzinyathi)